Kierzki ist ein polnischer Ortsname:
 Kierzki (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Kerschken, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Kierzki (Włoszakowice), Dorf im Powiat Leszczyński, Woiwodschaft Großpolen
 Kierzki (Opole Lubelski), Dorf im Powiat Opolski, Woiwodschaft Lublin
 Kierzki (Kobylin-Borzymy), Dorf im Powiat Wysokomazowiecki, Woiwodschaft Podlachien
 Kierzki (Herby), Dorf im Powiat Lublinecki, Woiwodschaft Schlesien